Brännström är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2021 var 2861 personer med namnet folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Brännström

 Anders Brännström
 Anders Brännström (företagsledare)
 Andreas Brännström
 Brasse Brännström
 Christoffer Brännström
 Erik Brännström
 Gösta Brännström
 Ida Brännström
 Isac Brännström
 Johan Brännström
 Jon Brännström
 Katarina Brännström
 Leif Brännström
 Ludwig Brännström
 Mats Brännström
 Mauritz Brännström
 Niklas Brännström
 Nils Brännström
 Olaus Brännström
 Robert Brännström
 Roland Brännström
 Victor Brännström

Källor

Se även
 Brändström – svenskt efternamn

Svenska efternamn